El término Tarriba puede referirse a:

Tarriba: localidad en la  entidad local menor  de Nava de Ordunte en el  municipio de Valle de Mena, Burgos (España);